Im Skigebiet von Lake Louise (Kanada) finden regelmäßig von der FIS veranstaltete Skirennen des Alpinen Skiweltcups statt, in der Regel mit einer Abfahrt und einem Super-G.

Siegerlisten Herren 
Die folgenden Tabellen zeigen die drei erstplatzierten Herren aller Weltcuprennen, die bisher in Lake Louise ausgetragen wurden.

Abfahrt

Super-G

Bestenliste (1980–2022)

Siegerlisten Damen 
Die folgenden Tabellen zeigen die drei erstplatzierten Damen aller Weltcuprennen, die bisher in Lake Louise ausgetragen wurden.

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Bestenliste (1989–2022)

Weblinks 
 Lake Louise Alpine Ski World Cup (englisch)
 Weltcuprennen in Lake Louise auf der Website des Internationalen Skiverbandes

Sportveranstaltung in Alberta
Alpiner Skiwettbewerb in Kanada